USS Alacrity je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Alacrity (SP-206) 
 USS Alacrity (PG-87) 
 USS Alacrity (MSO-520)

Alacrity